Huit-Mai ou VIII-Mai ou 8-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Les principaux événements concernés font référence à la même date du 8 mai 1945 :
 La victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
 Le massacre de Sétif du 8 mai 1945, début de massacres perpétrés à Sétif, Guelma et Kherrata, dans le département de Constantine en Algérie, pendant la période française.
Un autre événement remarquable survenu à cette date ne semble pas avoir inspiré d'odonymes recensés à ce jour :
 L'attentat du 8 mai 2002 à Karachi, attentat-suicide à Karachi au Pakistan, qui a provoqué la mort de 14 personnes, dont 11 employés français de la Direction des constructions navales (DCNS).

Site ou édifice 
 Pont du 8-Mai-1945 à Pornic, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France ;
 Stade du 8-Mai-1945, dans le complexe sportif du même nom à Sétif, daïra de Sétif, wilaya de Sétif, Algérie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date :

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième : 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 8 de Mayo » ou « Ocho de Mayo » 
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 8 de Mayo, colonia Manuel Ávila Camacho, à Naucalpan de Juárez, dans l'État de Mexico.

Transports 

 La Courneuve - 8 mai 1945, une station du métro de Paris (terminus de la ligne 7) et de tramway (ligne T1) située sur la commune de La Courneuve.

Œuvre d'art 

 Entrée de Jeanne d'Arc à Orléans, 8 mai 1429, un tableau d'Henry Scheffer, peint en 1843.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Néant
Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie